Курт Теодор Шиммельбуш (; 16 ноября 1860, Грос-Ногат, Западная Пруссия (ныне территория Польши) — 2 августа 1895, Берлин, Германская империя) — немецкий врач и патолог, изобретатель маски Шиммельбуша для безопасной подачи анестетиков хирургическим больным. Являлся ключевой фигурой в разработке механических методов стерилизации и дезинфекции в хирургической практике, его «Руководство по асептическому лечению ран» () признано основополагающей работой этого направления.

Работы

Примечания

Ссылки 
 Курт Теодор Шиммельбуш на сайте Internet Archive

Врачи Германии
Патологи Германии
Изобретатели Германии